

Codici 
 Q6 – codice vettore IATA di Aero Condor Peru

Matematica 
 Q6 – sesto assioma dell'aritmetica di Robinson